Лагос — многозначный термин. Может означать:

Топоним 
 Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны.
 Лагос (штат) — штат на юге Нигерии.
 Лагос (Франция) — коммуна во французском департаменте Атлантические Пиренеи.
 Лагос (Ксанти) — деревня в Греции.
  — деревня в сообществе Кастелион в Греции.
  — деревня в сообществе  в общине Дидимотихон в Греции.

Фамилия 
 Лагос, Анастасиос (род. 1992) — греческий футболист.
 Лагос, Кристиан (род. 1984) — коста-риканский футболист.
 Лагос, Панайотис (род. 1985) — греческий футболист, игрок сборной Греции с 2006 года.
 Лагос, Рикардо (род. 1938) — 33-й президент Чили с 11 марта 2000 по 11 марта 2006.
 Лагос, Эдита (1962—1982) — перуанская революционерка, член «Сияющего пути», убитая правительственными спецслужбами в возрасте девятнадцати лет.
 Лагос, Яннис (род. 1972) — греческий политик.
  (1878—1932) — мексиканский политик,  президента страны.
 Кортес Лагос, Хулио Сесар (род. 1944) — уругвайский футболист.
 Мена Лагос, Альфредо (род. 1949) — сальвадорский предприниматель и крайне правый политик.
 Перальта Лагос, Хосе Мария (1873—1944) — сальвадорский писатель, военный инженер и государственный деятель.
 Росенде Лагос, Диего‎ (род. 1986) — чилийский футболист.

См. также 
 Лос-Лагос
 Лагос-де-Ковадонга
 остров Лагос
 Сан-Хуан-де-лос-Лагос
 Хенераль-Лагос